Пиндар (522/518 до н. э. — 448/438 до н. э.) — лирический поэт Древней Греции; последний поэт греческой аристократии.
  — река в Индии.
 Пиндар (Pindar) — главный лондонский бункер времён Второй мировой войны и Холодной войны.